Abella puede referirse a:

Abella (doctora), médica italiana del siglo XIV.
Abella (Huesca), localidad del municipio de Laspaúles, provincia de Huesca, España.
Abella (Vilallonga de Ter), pueblo del municipio de Vilallonga de Ter, provincia de Gerona, España. 
Abella de la Conca, municipio de la provincia de Lérida, España.
Baronía de Abella, histórica baronía catalana en la provincia de Lérida.
Río de Abella, curso de agua afluente del Conques en la provincia de Lérida, España. 
Sant Romà d'Abella, pueblo en la comarca de Pallars Jussá, provincia de Lérida, España.